Het ATP-toernooi van Linz 1979 werd van 19 tot en met 25 februari gespeeld op hardcourt indoorbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

Linz
ATP-toernooi van Linz